Miejscowości w USA:
 Orrick – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Ray
Gminy w USA:
 Orrick (ang. Orrick Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Ray